Палата представителей Сомалиленда () — нижняя палата парламента Сомалиленда.

История 
В 1991 году была сформирована Временная палата представителей под руководством Сомалийского национального движения. В 1993 году Национальной хартией Сомалиленда был установлен двухпалатный законодательный орган. Действующая Палата представителей была сформирована после парламентских выборов, состоявшихся 29 сентября 2005 года, в результате которых оппозиционные партии Партия мира, единства и развития и Партия справедливости и благоденствия получили суммарное большинство. В Палате представителей Сомалиленда 82 члена. Спикер Палаты представителей Абдирисак Халиф. Депутаты избираются в шести многомандатных округах по системе пропорционального представительства по партийным спискам сроком на пять лет.

Конституция Сомалиленда наделяет Палату представителей широкими законодательными полномочиями по финансовым вопросам. Обладает средством контроля над исполнительной властью, имеет право утверждать, отклонять или вносить поправки в годовой бюджет правительства, а также право проверять годовые отчеты о расходах, которые исполнительная власть обязана подготавливать. Формирование парламента в 2005 году стало самым важным шагом в установлении конституционной демократической системы правления в Сомалиленде.

Выборная история

Выборы 2005 года

Выборы 2021 года

Спикеры

Примечания 

Парламент Сомалиленда
Сомалиленд